Фьорентино Пальмиотто (; 9 апреля 1929, Равенна — 1 августа 2021) — итальянский шахматист, национальный мастер (1958), международный арбитр (1991).

Победитель 16-го чемпионата Италии по переписке (1964 г.). Серебряный призер 14-го чемпионата Италии по переписке (1962 г.). Бронзовый призер 13-го (1961 г.), 19-го (1967 г.), 21-го (1971 г.) и 22-го (1972 г.) чемпионатов Италии по переписке.

Чемпион Италии по блицу 1965 г.

Чемпион Италии среди ветеранов 1993, 1994 и 1995 гг.

Победитель командного чемпионата Италии 1972 г. в составе сборной Болонского шахматного клуба.

Чемпион провинции Реджо-Эмилия 1952 г.

Победитель турниров итальянских шахматистов в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (1965 г.) и Ровиго (1976 г.).

В составе сборной Италии участник шахматных олимпиад 1958 и 1960 гг., матча Италия — Венгрия 1960 г.

Занимал должность советника в Шахматной федерации Италии.

Широкую известность получил благодаря эффектной партии, которую на олимпиаде 1958 г. у него выиграл гроссмейстер Д. И. Бронштейн.

Спортивные результаты

Литература 

 Vincenzo Nestler: il più grande scacchista siciliano dell'era contemporanea. Agrigento, Circolo scacchistico Vincenzo Nestler, 1992.
 Cronistoria dei campionati italiani di scacchi per corrispondenza (3 voll.). ASIGC, Quaderni Tecnici.
 Gli scacchi nella didattica elementare.
 La vita rocambolesca di un maestro di scacchi.
 Adriano Chicco; Giorgio Porreca. Dizionario enciclopedico degli scacchi. Milano, Mursia, 1971.
 Adriano Chicco; Antonio Rosino. Storia degli scacchi in Italia. Venezia, Marsilio, 1990, ISBN 88-317-5383-5.
 Spina, Santo Daniele, I giocatori siciliani 1500-1975, aprile 2011 (ISBN 978-1-291-07508-3), pp. 343–345.

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Пальмиотто  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Пальмиотто  на сайте 365Chess

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Равенне
Международные арбитры по шахматам